Błahodatne (obwód wołyński)
 Błahodatne (rejon czernihiwski)
 Błahodatne (rejon biłozerski)